Der Aberto de São Paulo 2007 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Januar 2007 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 12 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in São Paulo